Altes Wasserwerk steht für
Altes Wasserwerk (Bonn)
Altes Wasserwerk (Heilbronn)
Altes Wasserwerk Quedlinburg
Altes Wasserwerk Wesel